Monolithos kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Monólithos (ort), Sydegeiska öarna, Nomós Dodekanísou, 
 Monólithos (strand), Sydegeiska öarna, 
 Monólithos (kulle), Kreta, Nomós Chaniás, 

Robotskapade Greklandförgreningar